Чемпионат Кипра по футболу 1969/70 — 32-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Олимпиакос» из Никосии. Чемпион предыдущего сезона «Олимпиакос» из Никосии принимал участие в чемпионате Греции 1969/1970, в котором занял 17-е место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1969/1970
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1969 году
Спорт на Кипре в 1970 году